La fibrillation désigne un mouvement anormal et inefficace de fibres musculaires qui se contractent et tremblent de manière rapide et anarchique. On distingue notamment :
 la fibrillation atriale (ou fibrillation auriculaire),
 la fibrillation ventriculaire.